Bulgária
Szlivnica falu Kreszna községben, Blagojevgrad megyében
Szlivnica város Szófia közelében, Szófia megyében

 Észak-Macedónia
Slivnica falu Resen községben a Pelagóniai régióban

 Horvátország
Slivnica falu Posedarje községben, Zára megyében

 Szerbia
Slivnica falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben
Slivnica falu Vranje községben, a Pčinji körzetben

 Szlovénia
Slivnica pri Celju falu Šentjur községben, Savinjska régióban
Slivnica pri Mariboru falu Hoče-Slivnica községben, Podravska régióban
Spodnja Slivnica falu Grosuplje községben, Közép-Szlovénia régióban
Slivnica hegység Délnyugat-Szlovéniában